Olive kan som auktorsförkortning betyda:

 Edgar William Olive
 Lindsay Shepherd Olive

Robotskapade auktorsförkortningar